Бра — многозначное слово.

 Бра — художественно исполненный светильник, прикреплённый к стене.
 Бра, бюстгальтер, лифчик — предмет женского нижнего белья.
 Бра — город в Италии, провинция Кунео.
 Бра — сорт сыра.
 Бра и кет (обозначения П. А. М. Дирака) — используются для описания состояний в квантовой механике.

 Bra — бывшая сеть магазинов, слившаяся с аналогичной сетью Wessells и получившая название Bra & Wessels.
 Бра-д’Асс — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Бра-д’Ор — озеро-лагуна на острове Кейп-Бретон.

См. также 
 BRA (трёхбуквенные аббревиатуры).